Saint-Martin-du-Tertre, commune française de l'Yonne
 Saint-Martin-du-Tertre, commune française du Val-d'Oise

Voir aussi